B 199 bezeichnet:
 die Bundesstraße 199 in Deutschland
 die Tannheimer Straße in Österreich

Abkürzung